«А он не пришёл» — песня, написанная Севарой Назархан и Сергеем Михалуком. Композиция была выпущена как первый сингл с первого русскоязычного альбома Севары Назархан, под псевдонимом «Севара & Эльф».

Музыка и лирика 

Инструментальня часть в песне, по мнению Дениса Ступникова из «KM.ru», доведена до «жизненно необходимого минимума», но композицию вытягивает голос и харизма Севары. Композицию отличает сдержанная электроаранжировка. Также песня имеет необычные стихи. Алексей Мажаев назвал их «очаровательно кретинскими» и привёл строчки из припева песни: «Собирала девочка малину, порвала зелёные колготки. У любви две половины — одна бывает сладкой, другая горькой. Собирала девочка малину, ягоды рассыпала в траве высокой. У любви две половины — одна бывает доброй, другая жестокой».

Критика 

На сайте проекта «МирМэджи» песню оценили низко, отметив только замысловатые стихи композиции. На сайте «NewsLab.ru» написали, что песня звучит здорово и описали её как «задумчивый хит-сингл».

Восторженную оценку песня получила в газете «Коммерсантъ». Борис Барабанов пишет, что песня «обезоруживающая». Он также отмечает сильный вклад в лирику Сергея Михалука: «Если по основному месту работы Михалок сейчас пашет ниву плакатного антиглобализма, то его талант лирика фонтанирует на альбоме Севары». Также позитивно оценена работа аранжировщиков и продюсеров песни Бруно Эллингема и Виктора Сологуба. В целом, автор считает, что «А он не пришёл» — это «не просто хит, это несбыточная мечта о русской поп-музыке, в которой есть и национальные черты, и западное качество, которую не стыдно ни слушать в плейере, ни петь в караоке».

Чарты 

Композиция не стала успешной в российском радиочарте, пробыв в ротации только семь недель и добравшись лишь до 201-го места.

Список композиций 

 Радиосингл

 Цифровой сингл

Примечания 

Синглы 2010 года
Песни 2010 года